Slivnik ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Slivnik (1950–2012), slowenischer Journalist
 David Slivnik (* 1987), slowenisch-österreichischer Eishockeyspieler